Quisi (cidade) — cidade do Quênia
 Quisi (condado) — condado do Quênia
 Gucha — distrito do Quênia, também chamado Quisi Sul
 Quisis (Quênia) — povo do Quênia
 língua quisi (Quênia) — língua dos quisis do Quênia